Tetrapulmonata – klad pajęczaków obejmujący Schizotarsata i Serikodiastida, zaliczany do Pantetrapulmonata.

Do kladu tego zalicza się 6 rzędów: rozłupnogłowce, biczykoodwłokowce, tępoodwłokowce, pająki oraz wymarłe Uraraneida i Haptopoda.

Pajęczaki te cechują się obecnością dwóch par płucotchawek umieszczonych w drugim i trzecim segmencie opistosomy, przy czym druga para uległa wtórnemu zanikowi u rozłupnogłowców i większości Araneomorphae. Charakterystyczne są dla nich także silnie zredukowane szczypce szczękoczułków, skomplikowanej budowy staw między krętarzem a biodrem, wyrastający z rzepki mięsień obniżacz pierwszego członu stopy, złożony z czterech elementów segmentalnych endosternit prosomy, utworzony częściowo z brzusznych fragmentów drugiego segmentu opistosomy łącznik (pedicel) oraz duża gardziel położona za mózgiem. Ich plemniki cechuje układ 9+3 mikrotubuli w aksonemie.

Monofiletyzm Tetrapulmonata uzyskał silne wsparcie w licznych analizach filogenetycznych, m.in. Shultza z 1990 i 2007 roku, Regiera i innych z 2010 roku oraz Garwooda i Dunlopa z 2014 roku. Stanowią one jeden z najmniej kontrowersyjnych wysokiej rangi kladów w obrębie pajęczaków. Analogiczny takson pod nazwą Caulogastra wprowadził już w 1893 roku Pocock, a w 1977 van der Hammen użył dlań nazwy Arachnidea. Nazwa Tetrapulmonata wprowadzona została w 1990 roku przez Shultza.

Większość współczesnych analiz filogenetycznych wskazuje na wymarłe Trigonotarbida jako grupę siostrzaną dla Tetrapulomanta (razem tworzą klad Pantetrapulmonata). Analizy Shultza z 1990 roku oraz Wheelera i Hayashi z 1998 roku jako siostrzane dla Tetrapulomanta wskazywały głaszczkochody, z którymi łączono je w klad Megoperculata. W analizie Giribeta i innych z 2002 roku jako siostrzane dla Tetrapulomanta pojawiły się kapturce. Van der Hammen łączył w 1989 roku Tetrapulomanta z Cryptognomae w klad Neosternata, a Weygoldt i Paulus w 1979 roku łączyli Tetrapulomanta z Apulmonata w Lipoctena.

Przypisy 

Pajęczaki